Shiv Chopra ist der Name folgender Personen:
 Shiv Chopra (Mikrobiologe) (1933–2018), kanadischer Mikrobiologe
 Shiv Raj Kumar Chopra (1931–1994), indischer Anthropologe